Полина Александровна Семионова (род. 13 сентября 1984) — артистка балета и педагог, лауреат приза «Бенуа танца» (2014).

В качестве приглашённой балерины танцевала в спектаклях многих театров мира, среди которых Ла Скала, Венская опера, Баварская государственная опера, Штутгартский балет, Английский национальный балет, Большой театр, Мариинский театр, дрезденская Земпер-опера, Цюрихский балет, Токийский балет, Балет Калифорнии и др.

Биография 
Родилась 13 сентября 1984 года в Москве, в семье биотехнолога и учительницы английского языка.

В детстве занималась фигурным катанием в спортобществе ЦСКА, танцевала в ансамбле Гостелерадио, после чего поступила в Московскую государственную академию хореографии, где среди одноклассников Полины были её брат, Дмитрий Семионов, впоследствии ставший солистом Мариинского театра, и Анастасия Меськова.

В 2001 году, будучи студенткой второго курса, Семионова принимала участие в IX Международном конкурсе артистов балета и хореографов в Москве, завоевав I премию и золотую медаль в категории «младшая группа (дуэты)» (партнёр — Сергей Васюченко). После окончания конкурса была также награждена премией имени Анны Павловой фонда «Милосердие».

В 2002 году Полина с отличием окончила Московскую государственную академию хореографии по классу Софьи Головкиной, после чего была приглашена танцовщиком Владимиром Малаховым присоединиться к труппе Берлинского государственного балета. С 2002 по 2012 год была солисткой этого театра.

В 2011 году — приглашенная солистка Американского театра балета и балетной труппы миланского театра «Ла Скала».

С 2012 года — солистка Американского балетного театра и приглашённая солистка Михайловского театра.

Начиная с 2012 года Полина преподаёт в балетной школе Берлинского государственного балета, с 2013 года — профессор этой школы.

Награды 
 2002 — I юниорская премия Международного конкурса артистов балета в Нагое (Япония); I премия конкурса учеников хореографических училищ Vaganova-Prix (Академия русского балета имени А. Я. Вагановой, Санкт-Петербург).
 2004 — приз Союза берлинских любителей театра DAPHNE-Preis (премия Дафны), награда была вручена в Берлинском государственном оперном театре «Унтер-ден-Линден» 10 января 2005 года.
 2004 — премия «Будущее» (присуждается Товариществом немецких работников сцены молодым талантливым танцовщикам и хореографам).
 апрель 2005 — приз Союза немецких критиков Kritikerpreise.
 2014 — приз «Бенуа танца» (за партии в спектаклях ABT «Партита Баха» Твайлы Тарп, «Тема с вариациями» Джорджа Баланчина, «Сильфиды» Михаила Фокина и «Девятая симфония» Алексея Ратманского)

Примечания

Ссылки 

 Полина Семионова // сайт Большого театра
 Полина Семионова // «Маленькая балетная энциклопедия»
  Polina Semionova — Principal Dancer // ABT

Балерины — лауреаты I премии Международного конкурса артистов балета в Москве
Балерины — лауреаты приза «Бенуа танца»
Лауреаты Немецкой премии критиков в области танца